Święty Modoald (ur. ok. 585, zm. 645 lub 648) – znany również jako Romoald, był frankońskim arcybiskupem Trewiru od 626 do 645. Jest patronem opactw cesarskich (niem. Reichsabtei) oraz wsi Helmarshausen, a jego święto liturgiczne przypada na 12 maja.

Modoald urodził się w Akwitanii , jako syn Arnulfa, późniejszego biskupa Metz .

Był na dworze króla Merowingów Dagoberta I, kiedy król uczynił go arcybiskupem Trewiru. Modoald założył wspólnotę Saint-Symphorien nad Mozelą i powierzył ją w opiekę swej siostry, Sewery.

Rodzina

Przypisy 

Biskupi i arcybiskupi Trewiru
Zmarli w VII wieku
Święci katoliccy